GABAA : récepteurs GABA de type A, canaux ioniques des membranes des neurones qui sont activés par l'acide gamma-aminobutyrique (GABA).

 Gibeon ou Gabaa ou Gabaon était une ville d'Israël de la tribu de Benjamin, au nord de Jérusalem.